Plé ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Plé (1888–1980), französischer Ruderer
 Christophe Plé (* 1966), französischer Skirennläufer
 Simone Plé-Caussade (1897–1986), französische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin